Ozren (kyrillisch: Озрен) ist ein männlicher Vorname, welcher überwiegend bei Serben verbreitet ist.

Herkunft 

Der Name Ozren stammt vom altserbischen Wort ozreti se für Sehen/Durchblick.

Bedeutung 

Die Person mit dem Namen Ozren soll immer den Durchblick behalten und alles sehen können.

Bekannte Namensträger 

 Ozren Perić (* 1987), bosnischer Fußballspieler

Varianten 

 Weibliche Form: Ozrenka

Orte 

 Gebirge im Norden von Bosnien und Herzegowina, siehe Ozren (Doboj)
 Gebirge im Zentrum von Bosnien und Herzegowina, siehe Ozren (Sarajevo)
 Gebirge im Südosten Serbiens, siehe Ozren (Serbien)

Sonstige Anmerkung 

 der Name eines Fußballvereins in Petrovo, siehe FK Ozren Petrovo

Männlicher Vorname
Slawischer Personenname

sr:Озрен (име)